De Champions League volleybal is het hoogste niveau in Europa in volleybal voor clubs in het seizoen 2006-2007.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Playoffs met 12

Playoffs met 6

Halve Finales

Wedstrijd om plaats 3 en 4

Finale

Externe link 
 Officiële website

Volleybal in 2006
Volleybal in 2007